Нади́н ():

  — женское имя.
 «Надин» — кинокомедия, США, 1987 год. Режиссёр — Роберт Бентон.
  — ураган 2012 года.

См. также 
 Надежда (значения)